Francia
 Brécé – comune di Ille-et-Vilaine
 Brecé – comune delle Mayenne